Vågarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vågarna, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (30,4 ha)
Vågarna, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (25,6 ha)

Se även
Vågen
Vågsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn